Bermond Cornut (mort en 1223), évêque de Fréjus, puis archevêque d'Aix-en-provence ;
 Bernard Cornut-Gentille (1909-1992), ministre et député français ;
 Claude Cornut (1913-1999), anthropologue française ;
 François Cornut-Gentille (né en 1958), député français ;
 Guillaume Cornut (vers 1230-1283), amiral français ;
 Jacques Philippe Cornut (1606-1651), médecin et botaniste français ;
 Samuel Cornut (1861-1918), écrivain suisse d'expression française ;
 Théodore Cornut (né au ), mathématicien, géomètre et architecte français.